est la formule brute de plusieurs isomères.

 tris(2-aminoéthyl)amine, numéro CAS 
 triéthylènetétramine, numéro CAS